Home Farm – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 Home Farm – w Brodick (Szkocja)
 Home Farm Dublin – irlandzki klub